Революция може да се отнася за:
 революция, исторически период на смяна на политическия режим.
 „Революция“, вестник, издаван в 1895 година от Васил Главинов.
 „Революция“, вестник, издаван в 1906 година от Петко Пенчев, неофициален орган на ВМОРО.
 „Революция“, американски сериал (2012 – 2014).